Гаплогруппа J:
 Гаплогруппа J (мтДНК)
 Гаплогруппа J (Y-ДНК)
 Гаплогруппа J1 (Y-ДНК)
 Гаплогруппа J2 (Y-ДНК)